Il singolare femminile del Brisbane International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Petra Kvitová, ma non ha preso parte al torneo perché già impegnata nella Hopman Cup 2012.

Kaia Kanepi ha sconfitto in finale Daniela Hantuchová per 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Samantha Stosur (secondo turno)
 Andrea Petković (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (semifinale)
 Serena Williams (quarti di finale, ritirata per una distorsione alla caviglia sinistra)

  Kim Clijsters (semifinale, ritirata)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)

Qualificate 

  Vania King (secondo turno)
  Nina Bratčikova (secondo turno)

  Vera Duševina (primo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2012
WTA Tour 2012